Le terme Tron peut renvoyer à :

Télévision

Cinéma 
 Tron, film de science-fiction sorti en 1982
 Tron : L'Héritage (Tron: Legacy), film de science-fiction de 2011, suite de Tron

Séries télévisées 
 Tron : La Révolte, série télévisée diffusée depuis 2012

Musique 
 Tron, bande originale de Tron
 Tron: Legacy, bande originale de Tron : L'Héritage

Jeux vidéo 
 Tron, jeu vidéo d'arcade basé sur le film Tron
 Tron: Deadly Discs, jeu vidéo basé sur le film Tron
 Tron 2.0, jeu vidéo basé sur le film Tron
 Tron: Evolution, jeu vidéo basé sur le film Tron : L'Héritage

Informatique 

 TRON est une instruction interactive signifiant "trace on" permettant de faire défiler les instructions en cours d’exécution du programme notamment dans le langage informatique BASIC.
 Projet TRON, système d'exploitation japonais de codification et conservation des caractères chinois
  Tron, une cryptomonnaie de symbole TRX

Personnalités 
 Tron, pseudonyme d'un hacker allemand
 Charles Tron (1817-1881), homme politique français 
 Dominique Tron (né en 1950), écrivain, musicien, chorégraphe et peintre français
 Georges Tron (né en 1957), homme politique français
 Ludovic Tron (1904-1968), homme politique français 
 Niccolò Tron (né en 1399 à Venise – mort le ),  doge de Venise
 Tron, famille patricienne de Venise

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme